Damiano Sonzogni (n. 1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Giuliano Sonzogni (n. 1949) – allenatore di calcio italiano
 Vittorio Sonzogni (1924-2017) –  architetto e urbanista italiano

Pagine correlate 
 Sonzogno